Nesta lista estão relacionados as 800 comunas do departamento francês de Aisne, cinco 
Arrondissements e 21 cantões, que pertencem a Região Administrativa da França Hauts-de-France.

Arrondissements 

 Château-Thierry
 Laon
 Saint-Quentin
 Soissons
 Vervins

Cantões 

 Bohain-en-Vermandois
 Château-Thierry
 Chauny
 Essômes-sur-Marne
 Fère-en-Tardenois
 Guignicourt
 Guise
 Hirson
 Laon-1
 Laon-2
 Marle
 Ribemont
 Saint-Quentin-1
 Saint-Quentin-2
 Saint-Quentin-3
 Soissons-1
 Soissons-2
 Tergnier
 Vervins
 Vic-sur-Aisne
 Villers-Cotterêts

(CASQ) Communauté d'agglomération de Saint-Quentin, criada em 2000.

(CAS) Communauté d'agglomération du Soissonnais, criada em 2000.

1 de janeiro de 2016:
As comunas de Artonges, La Celle-sous-Montmirail, Fontenelle-en-Brie e Marchais-en-Brie se fundem para formar a nova comuna de Dhuys-et-Morin-en-Brie. 
As comunas de Glennes, Longueval-Barbonval, Merval, Perles, Révillon, Vauxcéré e Villers-en-Prayères se fundem para formar a nova comuna de Les Septvallons. 
As comunas de Baulne-en-Brie, La Chapelle-Monthodon e Saint-Agnan se fundem para formar a nova comuna de Vallées-en-Champagne. 
1 de janeiro de 2019:
As comunas de Anizy-le-Château, Faucoucourt e Lizy se fundem para formar a nova comuna de Anizy-le-Grand.
As comunas de Cessières e Suzy se fundem para formar a nova comuna de Cessières-Suzy.
As comunas de Guignicourt e Menneville se fundem para formar a nova comuna de Villeneuve-sur-Aisne.

Comunas 

 
Aisne